In 2003 werd het 25ste Campeonato Sul-Mato-Grossense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul. De competitie werd georganiseerd door de Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul en werd gespeeld van 15 maart tot 29 juli. Chapadão werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase

Degradatiegroep
Ivinhema en Paranaibense namen niet meer deel aan de tweede fase en degradeerden sowieso.

Knockoutfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sul-Mato-Grossense
Sul